Траверсодонтиди (Traversodontidae) — родина травоїдних цинодонтів, що існувала у тріасовому періоді. Родина існувала на території материка Гондвана. Всі траверсодонтиди були відносно великими терапсидами, проте деякі піздньотріасові європейські форми, такі як Maubeugia і Habayia були дуже малими. Європа у цей час була представлена кількома островами, тому невеликі розміри були результатом острівної карликовості.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Kammerer et al. (2012):

Примітки 

Цинодонти
Вимерлі родини плазунів